

События 

 Брак Матильды, дочери Генриха I, с Жоффруа Плантагенетом, графом Анжу, сыном Фулька Анжуйского.
 Победа графа Португалии Альфонса Энрикеса, сына Генри Бургундского, в битве при Сан-Мамеде, над своей матерью Терезой, регентшей.
 Поход Конрада на Милан. Он провозглашён королём Италии.
 Признание папой ордена тамплиеров по инициативе Бернара Клервоского.
 Венгры, нарушив договор с Византией, перешли Дунай, опустошили Враницову и разграбили Сердику. Иоанн Комнин изгнал венгров из Филиппополя, собрал войско и ввёл флот в Дунай. Комнин переправился через Дунай, разбил венгров, овладел областью между Савой и Дунаем (Франгохорий), взял Зевгмин и Храм. Заключён мир.
 Посадничество в Новгороде получил Завид Дмитрович.
 В Полоцке умер князь Рогволод Всеславич. Князем вновь стал прогнанный ранее Давид Всеславич.
 Изгнанные из Северного Китая кидани захватили Семиречье и Восточный Туркестан.
 Первое упоминание о городе Тверь.
 Первое упоминание о городе Гродно (Белоруссия) как о резиденции первого гродненского удельного князя Всеволода Давидовича (Ипатьевская летопись).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1128 году
 Алан Лилльский

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1128 году

 Ранульф Фламбард
 Завид Дмитрович
 Рогволод Всеславич, князь полоцкий
 Ростислав Володаревич, князь галицкий.

См. также

Примечания